Cyrk nocą – album Maryli Rodowicz wydany w 1979 roku nakładem wytwórni Wifon / Pronit.

Lista utworów

Strona 1

Strona 2

Personel 
 Jakub Erol – projekt graficzny
 Renata Pajchel – foto

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Maryli Rodowicz
Albumy Pronitu
Albumy muzyczne wydane w roku 1979